Az alábbi szócikk a Makoi hableányok című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad 
Weilan, a kínai sellő Makóra menekül, de sajnos útja közben nem vette észre, hogy egy vízisárkány is követi, így nagy gondot szabadít a szigetre. Szerencséjére a sellők most is ott lesznek, hogy megmentsék a szigetet.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái